

Persone
 Ezio Scida – calciatore italiano

Altro
 Stadio Ezio Scida – impianto sportivo di Crotone